Bernard de Balliol ist der Name folgender Personen:

* Bernard de Balliol (Adliger, † vor 1162) († 1154/1162), anglonormannischer Adliger
 Bernard de Balliol (Adliger, † um 1190) († um 1190), anglonormannischer Adliger